Adagio kan syfta på:

 Adagio (musik) - en musikalisk tempobeteckning
 Adagio (cirkus) - ett akrobatnummer med långsamma rörelser, ofta med en manlig och en kvinnlig artist
 Adagio (dikt) – en dikt av Bo Bergman, tonsatt av Wilhelm Stenhammar
 Adagio (progmetalband) – ett franskt progmetalband
 Adagio (radioprogram) – ett radioprogram i Sveriges Radio P2
 Adagio (segelbåt) – segelbåtsmodell ritad av Lars-Olof Norlin och som har tillverkats i tre olika storlekar: Adagio 27, Adagio 331 och Adagio 44
 Adagio (hotell) – en hotellkedja i Accor-koncernen
 Adagio (musikalbum) – ett album av Sweetbox